Benito Stefanelli – attore italiano
Giuseppe Stefanelli – allenatore di pallacanestro italiano
Íris Stefanelli – attrice e conduttrice televisiva brasiliana
Lorella Stefanelli – avvocato e politico sammarinese
Marco Stefanelli – attore e stuntman italiano
Matteo Stefanelli – docente, saggista e critico italiano
Mattia Stefanelli – calciatore sammarinese
Nicolás Stefanelli – calciatore argentino
Roberta Stefanelli – ex calciatrice italiana
Romano Stefanelli – pittore italiano
Simonetta Stefanelli – attrice italiana
Stefano Stefanelli – militare italiano, MOVC